Audacity:

 Audacity — свободный аудиоредактор
 HMS Audacity (D10) — британский лёгкий авианосец времён Второй мировой войны.